Il doppio dell'Open Prévadiès Sain è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Uladzimir Ihnacik e David Marrero erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Tomasz Bednarek e Andreas Siljeström hanno battuto in finale Grégoire Burquier e Romain Jouan 6–4, 6–7(4), [14–12].

Teste di serie

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Rameez Junaid /  Philipp Marx (primo turno)

  Tomasz Bednarek /  Andreas Siljeström (campioni)
  Olivier Charroin /  Purav Raja (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Prévadiès Saint-Brieuc 2011